Reach for the Sky est le titre original anglais du film de Lewis Gilbert Vainqueur du ciel (1956).
Reach for the SKY est un film documentaire sud-coréen (2015).
Reach for the Sky est un album du groupe Ratt (1988).
Reach for the Sky est une chanson du groupe FireHouse (1992).
 Reach for the Sky est une chanson de Gary Moore figurant sur l'album Run For Cover (1985).
 Reach for the Sky est une chanson du groupe Social Distortion figurant sur l'album Sex, Love and Rock 'n' Roll (2004)